2-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 11 августа 1992 года по 3 июля 1993 года. Победителем турнира стала команда «Нива» (Винница).

Участники

Примечание 
 В первом круге команда «Норд-АМ-ЛТД-Подолье» носила название «Подолье».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 2 чемпионат Первой лиги 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993